Осадчий — перший поселенець, засновник населеного пункту, організатор переселення людей у новозасновану слободу.

Оса́дчий — українське прізвище. Жіноча форма — Осадча.

Відомі носії 

 Осадчий Валерій Іванович — український кінооператор;
 Осадчий Віталій Володимирович (1983—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Осадчий Володимир Іванович — український гідролог, гідрохімік, доктор географічних наук, член-кореспондент НАН України;
 Осадчий В'ячеслав Володимирович — професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент Української Академії Акмеологічних Наук;
 Осадчий Денис Матвійович — Герой Радянського Союзу;
 Осадчий Дмитро Анатолійович — український футболіст;
 Осадчий Дмитро Сергійович — український футболіст;
 Осадчий Максим Романович — український педагог, Герой Соціалістичної Праці;
 Осадчий Михайло Григорович — журналіст, поет, письменник, дисидент;
 Осадчий Олександр Петрович — Герой Радянського Союзу;
 Осадчий Олександр Пилипович — український композитор, Заслужений діяч мистецтв України;
 Осадчий Олександр — радянський хокеїст;
 Осадчий Олексій Антонович — Герой Радянського Союзу;
 Осадчий Петро Семенович — професор електротехніки, один з реалізаторів плану ГОЕЛРО;
 Осадчий Семен Кузьмович — Герой Радянського Союзу;
 Осадчий Сергій Миколайович — радянський та український футболіст, згодом — український футбольний тренер, виступав на позиції захисника та півзахисника;
 Осадчий Тихін Іванович — український економіст, земський статистик, громадський діяч. Член Української Центральної Ради.

Посилання 
 
Українські прізвища